Le Masque Science-fiction est une collection de la Librairie des Champs-Élysées. Fondée en 1974, dirigée par Michel Demuth, elle a compté 116 titres et a été clôturée en 1981.

Liste des titres

Années 1970

1974 
 Le Cerveau solitaire par Jeff Sutton
 Le Voyageur de l'inconnu par Philip K. Dick
 Les Mutants par Henry Kuttner
 La Galaxie noire par Murray Leinster
 La Route étoilée par Poul Anderson
 Les Courants de l'espace par Isaac Asimov
 L'Image de l'autre par Yves Dermèze
 Les Hommes stellaires par Leigh Brackett
 Les planètes meurent aussi par Barrington J. Bayley
 La Vallée magique par Edmond Hamilton
 Sentinelle de l'espace par Eric Russell
 La Ville sous globe par Edmond Hamilton
 Les Fleurs de février par Kenneth Harker
 Barrière mentale par Poul Anderson
 Le Point oméga par G. Zebrowski
 Dedalusman par Philip K. Dick

1975 
  Les Maîtres du hasard par E. C. Tubb
 Le Silence de l'aube par Gordon Eklund
 Le Pont sur les étoiles par Jack Williamson
 Via Velpa par Yves Dermèze
 Sub espace par Jérôme Sériel
 Le Prisme du néant par Philip K. Dick
 Les Cavernes de l'Id par L. P. Davies
 La Cité folle par Kenneth Bulmer
 Risques calculés par Raymond F. Jones
 Le Chant des astronautes par Charles Henneberg
 Lumière cendrée par Arthur C. Clarke
 Les Marteaux de Vulcain par Philip K. Dick
 Les Planètes en sursis par Jack Williamson
 Les Dieux verts par Charles et Nathalie Henneberg
 L'Homme variable par Philip K. Dick
 Zei par L. Sprague de Camp
 Le Cerveau vert par Frank Herbert

1976 
  Crépuscule du futur par Olivier Sprigel
 Trois pas dans l'éternité par Robert Heinlein
 La Main de Zei par L. Sprague de Camp
 La Machine perdue par John Wyndham
 Les Lumières par Yves Dermèze
 L'Ère du satisfacteur par Frederik Pohl
 Espace vital par Isaac Asimov
 Les Chaînes de l'avenir par Philip K. Dick
 Caroline, oh Caroline ! par Paul van Herck
 Psycataclysme par Phillis Gotlieb
 Enfants des étoiles par Frederik Pohl et Jack Williamson
 Chasse cosmique par L. Sprague de Camp
 Les Doigts du hasard par René-Jacques Victor
 Les Rats par James Herbert
 Titan de l'espace par Yves Dermèze
 Fatum par Poul Anderson - couverture de J. J. Vincent
 Les Voix de Skaith par Leigh Brackett

1977 
  La Naissance des dieux par Charles et Nathalie Henneberg
 Le Livre des étoiles par Paul Hanost
 Pièges de l'espace, anthologie par Marianne Leconte
 Alpha et Oméga par A. E. van Vogt
 L'Holocauste par James Gunn
 Cresudi dernier ? par Paul van Herck
 Chasse sur la lune rouge par Marion Zimmer Bradley
 Les Enfants de Sturgeon, anthologie par Marianne Leconte
 La Clé des étoiles par Michel Demuth
 Cimetière de rêves par Robert Chilson
 Venusine par Olivier Sprigel
 L'Arme de nulle part par Edmond Hamilton
 Les Chiens de Skaith par Leigh Brackett
 Les Hommes de poche par H. Beam Piper
 Éclipse totale par John Brunner
 Démons et Chimères par Charles et Nathalie Henneberg
 Les Champs de l'infini, anthologie par Marianne Leconte

1978 
  Dieu ne veut pas mourir par Martin Slang
 Les Immortels par James Gunn
 Les Mondes interdits par Edmond Hamilton
 Planètes à vendre par A. E. van Vogt
 Les Anges de la colère par Charles et Nathalie Henneberg
 Le Grand Jeu du temps par Fritz Leiber
 Les Joueurs de Titan par Philip K. Dick
 Méduse, anthologie par Theodore Sturgeon
 Tinounours sapiens par H. Beam Piper
 La Dernière Forteresse par A. E. van Vogt
 Lendemains incertains par Olivier Sprigel
 La Planète des loups par Edmond Hamilton
 Le Dernier Cercle du paradis par Arkadi et Boris Strugatski
 L'Univers captif par Harry Harrison - couverture de Thierry Leroux
 La Cage infinie par Keith Laumer
 Message de Frolix 8 par Philip K. Dick

1979 
  L'Enfant de Mars par C. M. Kornbluth et Judith Merril - couverture de Thierry Leroux
 Terrassement par Brian Aldiss
 Les Fracassés par Robert Hoskins - couverture de Jean-Claude Hadi
 Les Domaines de Koryphon par Jack Vance
 Les Furies par Keith Roberts
 Lallia par E. C. Tubb - couverture de Enki Bilal
 Les Yeux d'Heisenberg par Frank Herbert - couverture de Jean-Claude Hadi
 L'Hôpital des étoiles par James White
 Les Racines du passé par Fritz Leiber
 Bettyann par Kris Neville - couverture de J.-C. Sayag
 Ne mords pas le soleil par Tanith Lee - couverture de Jean-Claude Hadi
 À l'écoute des étoiles par John Brunner
 Les Pillards de Skaith par Leigh Brackett
 La Puissance d'un dieu par Mark Reynolds
 Une dernière lueur par Vincent King
 Irunium par Kenneth Bulmer - couverture de François Allot
 Le Fusilier Cade par C. M. Kornbluth et Judith Merril

Années 1980

1980 
  J'ai d'autres brebis par Lester del Rey et Raymond F. Jones
 Les Yeux d'ambre par Joan D. Vinge
 La Vie éternelle par Jack Vance
 Le Monde d'Alice par Sam J. Lundwall - couverture de Patrick Demuth
 Le Monde Lavalite par Philip Jose Farmer
 Source étoilée par Alexei Panshin - couverture de Jean-Claude Hadi
 Ultimax par Keith Laumer
 Trinité par Richard A. Lupoff
 La Semence de la terre par Robert Silverberg
 Le Vin saphir par Tanith Lee
 Le Bar du coin des temps par Spider Robinson
 L'Autre Présent par Bob Shaw
 Veruchia par E. C. Tubb - couverture de Enki Bilal

1981 
  Les Baladins de la planète géante par Jack Vance
 La Révolution Thurb par Alexei Panshin - couverture de Jean-Claude Hadi
 Chirurgien galactique par James White

Ouvrages non publiés 
La liste des titres indiquée en fin de volume fait apparaître pour les derniers livres parus quatre ouvrages qui n'ont jamais été publiés dans la collection. Il s'agit de :
 La Lune disparue par Leigh Brackett
 Retour à Jamais par F. M. Busby
 Le Visage du démon par Jack Vance
 Programme spécial par Ch. van De Vet

Notes et références

Liens externes 
 

Collection de littérature de science-fiction
1974 en science-fiction
1981 en science-fiction